Schwere Körperverletzung bezeichnet:
 Schwere Körperverletzung (Deutschland), in Deutschland eine Straftat nach § 226 StGB
 Schwere Körperverletzung (Österreich), in Österreich eine Straftat nach § 84 StGB
 Schwere Körperverletzung (Schweiz), in der Schweiz eine Straftat nach Art. 122 StGB

Siehe auch
 Körperverletzungsdelikt für eine kriminologisch-rechtsvergleichende Darstellung